Pagano peut désigner un patronyme :
, entraineur de football américain
 Emmanuelle Pagano, écrivain français ;
 Francesco Pagano, peintre napolitain du  ;
 Francesco Mario Pagano, (1748 - 1799), homme de lettres, politique, juriste, historien, dramaturge et philosophe italien ;
 Gianmario Pagano (né en 1962), prêtre catholique, scénariste, professeur et écrivain italien ;
 Giulia Pagano (née en 1949), actrice américaine ; 
 Giuseppe Pagano, architecte italien ;
 Luca Pagano, joueur de poker ; 
 Marco Pagano, économiste ; 
 Michele Pagano, peintre italien de la fin du  ;
 Sergio Pagano (né en 1948), évêque italien.
 Pagano, catcheur mexicain.

Pagano peut désigner un toponyme :
 Pagano, une station du métro de Milan

Homonymie de patronyme